Kreuzungszahl oder Überkreuzungszahl bezeichnet in der Mathematik:
Kreuzungszahl (Knotentheorie)
Kreuzungszahl (Graphentheorie)